O reverendo e pastor Jonathan Ferreira dos Santos nasceu no dia , na cidade de Mimoso do Sul, Espírito Santo, Brasil.

Biografia 
Em 1960 casou-se com Eusa Almeida dos Santos (falecida em 25 de fevereiro de 2011, aos 77 anos) e dessa união nasceram Márcia Regina Tostes, Débora Lília dos Santos Fahur e Jonathan Júnior. Mais tarde adotaram Reinaldo Marcos.

Em 1961, formou-se Bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano de Campinas, SP, tendo sido ordenado para o Ministério no início de 1962.

Em janeiro de 1962, o Pastor Jonathan e Dona Eusa assumiram o pastorado da Congregação Presbiteriana de Cianorte, no Paraná.

Em 12 de agosto de 1965, fundou o Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, juntamente com outros líderes, no qual trabalhou até 1975

Participou da fundação da Missão Antioquia, uma nova organização missionária, juntamente com o Pastor Décio Azevedo, Barbara Helen Burns e outros líderes em 1976. Desde então, a Missão Antioquia tem cumprido o seu papel de desafiar, treinar, enviar e cuidar de missionários ao redor do mundo.

Em 1983 fundou o Vale da Bênção, juntamente com Pr. Décio de Azevedo (in memoriam), instituição que promove inclusão social a crianças e adolescentes no interior de São Paulo, do qual é presidente. A comunidade Vale da Bênção também agrega outros projetos como: Seminário Teológico, área para eventos, pousada, centro de oração e escritórios da AEBVB e Missão Antioquia.

Hoje é casado com Pra.Adelaide Cavalcante dos Santos e juntos criaram o Movimento Nacional de Evangelização no Sertão Nordestino.

Títulos e Cargos 
 Fundador do Vale da Bênção
 Presidente da Associação Evangelística Visitação de Deus
 Presidente do Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino
 Título de Cidadão Sorocabano em 1 de outubro de 2009, pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba
 Título de cidadão Araçariguamense
 Membro fundador da Academia de Letras de Araçariguama (ACLA), ocupando a cadeira quatro, cujo patrono é Saulo de Tarso (Novembro de 2007)

Livros publicados 
 As 7 Perguntas Mais Importantes (2008) Vale da Bênção 978859999604
 Visitação de Deus (2008) Vale da Bênção 9788599992883
 12 Passos para uma Fé Vitoriosa (2008) Vale da Bênção 9788599992845
 O Pecado de Não Orar (2007) Vale da Bênção 9788599992838
 O Poder da Fé (1994) Abba
 O Culto no Antigo Testamento (1986) Vida Nova
 O Tabernáculo
 O Sangue de Jesus
 Conquistando Nossa Canaã
 Aposentados, Dinâmicos e Felizes
 Milênio
 Milagres que Só o Deus Eterno Sabe Fazer
 O Pecado de não Orar

Pastores do Espírito Santo
Naturais de Mimoso do Sul
Presbiterianos do Brasil
Escritores religiosos do Brasil